Mala sangre puede referirse a:

 Mala sangre, película uruguaya de 1995.
 Mala sangre, (Mauvais sang) película francesa de 1986.
 Mala sangre, álbum del grupo vasco Soziedad Alkoholika lanzado en 2008.
 Mala sangre, libro de crónicas policiales editado en Uruguay por Aguilar en 2014.
 «Mala sangre», canción del grupo peruano La Liga del Sueño.